Punt (score), behaald of toegekend bij wedstrijden, spellen, quizzen en dergelijke in competitief verband
 "De score", het totaal van de puntentelling van alle deelnemers op enig moment, bijvoorbeeld "de score op dit moment", "de tussenstand" of "de eindscore" ("de eindstand")
 Score (statistiek) of scorefunctie
 Score (muziek), de muziek van een film of televisieprogramma
 Score, 20th anniversary world tour, een album van de band Dream Theater
 SCORE (satelliet), een Amerikaans ruimtevaartproject
 Score (onderzoek), kwantificatie van kenmerken, metingen of antwoorden van tests, statistieken of  ander onderzoek, bijboorbeeld bij toetsen, psycholopgische onderzoek, opinipeilingen of (statistisch) causaliteitsonderzoek
 films:
 Score (1974) van Radley Metzger
 Score (1995) van Atsushi Muroga met Shû Ehara
 Cuppen (2006), tv-film van Allan Gustafsson en Rolie Nikiwe (internationale titel Score)
 Score: A Hockey Musical (2010) van Michael McGowan met Noah Reid